Авіакомпанії Австралії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Австралії.

Див. також 
 Аеропорти Австралії

Примітки

Посилання